Mox puede referirse a:

 Los Mox! grupo chileno de rock.
 MOX, combustible nuclear de mezcla de óxidos.